Перебийни́с () — украинская фамилия. Известные носители:

 Перебийнис, Пётр Мусеевич (род. 1937) — украинский и советский поэт, драматург, журналист, редактор.
 Перебийнис, Татьяна Юрьевна (род. 1982) — украинская профессиональная теннисистка.
 Перебийнис, Евгений Петрович (род. 1968) — украинский дипломат.

См. также 
 
 Грицай-Перебейнос, Дмитрий